Каштановая может означать:

 Каштановая — проектируемая станция Харьковского метрополитена.
 Каштановая — станция линии скоростного трамвая в Киеве.

См. также 
 
 
 
 Каштановский